HEW est un sigle qui peut désigner :
 United States Department of Health, Education, and Welfare (en français, Département de la Santé, de l'Éducation et des Services sociaux des États-Unis), un département de la branche exécutive du gouvernement fédéral des États-Unis de 1953 à 1979 ;
 Hanford Engineer Works, un ancien nom du Complexe nucléaire de Hanford.

Hew est un prénom anglais masculin.